В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Кинг ():
 Кинг — округ в штате Вашингтон, США
 Кинг — округ в штате Техас, США